Seespitz ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Seespitz (Sarntaler Alpen) (), Berg in den Sarntaler Alpen in Südtirol 
 Seespitz (Koralpe) (), Berg der Koralpe in Kärnten und der Steiermark 
 Seespitz (Totes Gebirge) (), Berg im Toten Gebirge in Oberösterreich

 Seespitz (Gemeinde Treffen am Ossiacher See), Dorf und Ortschaft in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See, Kärnten
 Seespitz (Achensee), Ort am Südende des Achensees in Tirol, Endstation der Achenseebahn und Schiffsstation

Siehe auch
 Seespitze